Dr. Fausto da Silva é uma peça de teatro do dramaturgo brasileiro Paulo Pontes, encenada em 1973 no Rio de Janeiro sob a direção de Flávio Rangel e com Jorge Dória no papel central. 
"Versão tropical, grotesca e mesquinha da imortal personagem de Goethe".
Nesta frase, utilizada pelo autor em forma de crítica jornalística paga pelo concorrente, em uma importante passagem da encenação, encontra-se a essência da peça.
Assim como o Dr. Fausto das lendas germânicas na forma em que foram retratado no estilo poético-dramático pelo maior poeta alemão Goethe representa o resumo de sua época e de seu mundo, o Dr. Fausto da Silva (bem a propósito), conforme elaborado por Paulo Pontes, fornece a síntese do mundo das emissoras de televisão, "que não é nada diferente daquele de seu escritório, de sua loja, de sua cátedra".

Peças de teatro do Brasil